Fölsing ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Fölsing (1940–2018), deutscher Physiker, Wissenschaftsjournalist und Biograf
 Ulla Fölsing, deutsche Journalistin